Сезон 1969/70 — 39-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 71-й год со дня основания футбольного клуба.

В этом сезоне чемпионата Испании впервые были разрешены замены полевых игроков (по две на одну команду в течение матча). Первым игроком, вышедшим на замену в чемпионате Испании в составе «Барселоны», стал Карлос Пеллисер, усилившим команду на 50-й минуте первого тура против «Реал Мадрида».

Основной состав

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок ярмарок

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

1969/1970
Барселона